Prima guerra civile in Libia (17 febbraio – 20 ottobre 2011) – conflitto svoltosi nel paese nordafricano e che ha visto opposte le forze lealiste di Muʿammar Gheddafi e quelle dei rivoltosi, riunite nel Consiglio nazionale di transizione.
 Intervento militare in Libia del 2011 (19 marzo – 31 ottobre 2011) – intervento militare internazionale svoltosi a sostegno dei ribelli libici del Consiglio nazionale di transizione.
 Seconda guerra civile in Libia (16 maggio 2014 – in corso) – conflitto in corso tra due governi rivali, basati a Tripoli e Tobruk.

Pagine correlate 
Guerra di Libia (disambigua)